Микишево — название населённых пунктов в России:

 Микишево — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Микишево — деревня в Некоузском районе Ярославской области.